cantilena – componimento breve o popolaresco, o canto dal ritmo monotono
 filastrocca – componimento breve con ripetizione di sillabe e parole